QRI est un code qui signifie « Quelle est la tonalité de mon émission ? » selon le code Q.

 Qri, danseuse, actrice et chanteuse sud-coréenne.

 Q.R.I. est un sigle utilisé en aéronautique qui signifiait Qualification Radio Internationale. Cette qualification est désormais dénommée FCL.055 dans le règlement "Aircrew".

Code Q